Popești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Popești (Argeș)
 Popești (Bihor)
 Popești (Iași)
 Popești (Vâlcea)
 Popești (Vrancea)